

События 
 Консулы: Флавий Аркадий (2-й раз) и Флавий Руфин.
 15 мая военачальник Арбогаст убил императора Валентиниана II.
 22 августа провозглашён императором друг Арбогаста, государственный секретарь Евгений. Император восточной части Римской империи Феодосий Великий не признал Евгения.
 Ликвидация Муюном Чуем орды «динлина» Ди Шао, который потом убит в Западной Янь.
 Кидани разбиты Тоба Гуем и бежали на север.

Скончались 
 Валентиниан II

См. также